

Ждярський потік (притока Б'єлої)
 Ждярський потік (притока Грону)
 Ждярський потік (притока Чєрного Вагу)